Споменик Вуку Караџићу, може се односити на споменике посвећене Вуку Стефановићу Караџићу:

 Споменик Вуку Караџићу у Београду,
 Споменик Вуку Караџићу у Ваљеву,
 Споменик Вуку Караџићу у Лозници,

Вук Стефановић Караџић